«Матч века»:
 Футбольный матч Англия — Венгрия (1953) известен как Match of the Century.
 «Матч века» — футбольный матч между сборными Италии и ФРГ в полуфинале на чемпионате мира по футболу 1970 года.
 «Матч века» — шахматный турнир в Белграде между сборной СССР и сборной мира (1970).
 «Матч века» — ежегодно проводимые в МФТИ матчи, в которых команды играют в футбол непрерывно в течение суток.